ФГУ:

 федеральное государственное учреждение
 фотогальванический усилитель
 факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова